«Раднички» — сербский профессиональный баскетбольный клуб из города Крагуевац, Сербия. Трижды выходил в полуфинал сербского первенства.

Сезоны

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на Eurobasket.com

Баскетбольные клубы Сербии